Jan van der Ploeg (priester) (1909-2004), Nederlands priester, apologeet, taalkundige en archeoloog (rector magnificus van de Katholieke Universiteit Nijmegen)
 Jan van der Ploeg (politicus) (1916-1986), Nederlands politicus (onder andere wethouder van Rotterdam)
 Jan van der Ploeg (kunstenaar) (*1959), Nederlands beeldend kunstenaar
 Jan van der Ploeg (schaatser), Nederlands schaatser